Sächsischer Fluthelferorden steht für:
 Sächsischer Fluthelferorden 2002, anlässlich des Hochwassers 2002 gestiftete Auszeichnung des Freistaats Sachsen
 Sächsischer Fluthelferorden 2013, anlässlich des Hochwassers 2013 gestiftete Auszeichnung des Freistaats Sachsen

Siehe auch:
 Elbeflut-Medaille